La designació Bayer A del Taure és compartida per dues estrelles de la constel·lació del Taure:

 A¹ del Taure (37 del Taure)
 A² del Taure (39 del Taure)
Taure
Objectes de Bayer